Z.Z.Li se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Zi-Zhong Li
 Zeng Zhi Li